A 2017-es PDC-dartsvilágbajnokságot (2017 William Hill World Darts Championship) 2016. december 15 és 2017. január 2 között rendezték meg a londoni Alexandra Palace-ban. Ez volt a 24. PDC-dartsvilágbajnokság melyet a PDC rendezett meg, miután 1994-tól különvált a  BDO szervezettől.

A világbajnoki címvédő Gary Anderson volt, aki sorozatban harmadszor is bejutott a világbajnokság döntőjébe. Ellenfele a világelső Michael van Gerwen volt, akitől Anderson 7-3-ra kikapott, így nem tudta újra megvédeni világbajnoki címét. Taylornak ez volt a 28. világbajnoksága, amivel holtversenyben feljött John Lowe mellé az első helyre, a világbajnoki részvételeket illetően. A vb-n 2009 után először fordult elő, hogy a világranglista első két helyezettje csapott össze a világbajnoki döntőben, illetve először fordult elő (a BDO-világbajnokságokat is beleértve), hogy egyetlen angol játékos sem jutott a torna elődöntőjébe.

A világbajnokságok legmagasabb átlaga is megdölt, ezt van Gerwen döntőtte meg az elődöntőben elért 114.05-ös átlaggal, míg elődöntőbeli ellenfele Raymond van Barneveld pedig a legmagasabb vesztes átlagot produkálta a vb-k történetében (109.34). Az előző két rekord mellett egy harmadik is született, ezt Gary Anderson produkálta a döntőben (104.93), mely a legmagasabb vesztes átlag lett a PDC-világbajnokságok döntőinek történetében.

Résztvevők

Order of Merit világranglista

Pro Tour ranglista
  James Wilson 
  Steve West
  Chris Dobey 
  Robbie Green 
  Josh Payne 
  Jermaine Wattimena
  Ronny Huybrechts 
  Joe Murnan
  Darren Webster
  Devon Petersen 
 
  Christian Kist 
  Jonny Clayton
  Ricky Evans 
  Andrew Gilding
  Kevin Painter

PDPA kvalifikációs tornaElső körös résztvevők
  Mark Frost

Selejtezős résztvevők
  Kevin Simm
  Simon Stevenson
  John Bowles

Nemzetközi kvalifikáción kijutottak listája
Első körös résztvevők
  Magnus Caris
  Mick McGowan
  John Michael
Selejtezős résztvevők
  Corey Cadby
  Masumi Chino 
  Jerry Hendriks
  Dragutin Horvat 
  Boris Koltsov
 
  Warren Parry
  David Platt
  Tengku Shah
  Ross Snook 
  Sun Qiang
  Gilbert Ulang
  Kim Viljanen

European Pro Tour ranglista
  Jeffrey de Graaf
  Max Hopp 
 
  Ron Meulenkamp

Díjazás
A torna teljes díjazása £1 650 000 volt. A győztes pénzdíját £300 000-ről £350 000-ra emelték az előző világbajnoksághoz képest.

Selejtező kör

Ágrajz

Döntő

Statisztika

Legjobb átlagok

* Legmagasabb átlag a PDC-dartsvilágbajnokságok történetében.

** Legmagasabb vesztes átlag a PDC-dartsvilágbajnokságok történetében.

*** Legmagasabb vesztes átlag a PDC-dartsvilágbajnokságok döntőinek történetében.

Résztvevők országonként

Jegyzetek 

Sportversenyek
Darts
dartsvilágbajnokság